

Geografia
 Ōhara – città della prefettura di Chiba in Giappone
 Ōhara – città della prefettura di Okayama in Giappone
 Distretto di Ōhara – distretto della prefettura di Shimane in Giappone
 Ohara – cratere di Marte

Persone
 Sayaka Ōhara – doppiatrice giapponese
 Noriko Ohara – doppiatrice giapponese
 Koson Ohara – pittore e disegnatore giapponese
 Kōyū Ohara – regista giapponese
 Reiko Ohara – attrice

Televisione
 Ohara – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1987 al 1988

Altro
 Ohara – isola immaginaria della serie anime e manga One Piece

Pagine correlate 
 O'Hara